La place Django-Reinhardt est une place ainsi qu'une voie piétonne du  arrondissement de Paris.

Situation et accès 
Elle est située à l'angle de la rue René-Binet et de l'avenue de la Porte-de-Clignancourt, à proximité immédiate du stade Bertrand-Dauvin.

Origine du nom 

Elle porte le nom du guitariste virtuose et compositeur de jazz Django Reinhardt (1910-1953).

Historique 
La place a été inaugurée le  par Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant, en présence de Frédéric Mitterrand, Lionel Jospin, Patrick Timsit, Bruno Gaccio et Marcel Campion.

Références

Articles connexes 

 Liste des voies du  arrondissement de Paris
 Liste des places de Paris
 Allée Django-Reinhardt à Paris

Place dans le 18e arrondissement de Paris
Voie de Paris se référant à un nom d'homme